Orciano kan have flere betydninger:

 Orciano Pisano, en kommune i Toscana i Italien
 Orciano di Pesaro, en kommune i Marche i Italien